Lagoa Armazém é uma lagoa brasileira localizada no estado do Rio Grande do Sul.

Ver também
Hidrografia

Armazém, Lagoa do